Riu Mannu ("rio grande") può riferirsi a diversi corsi d'acqua della Sardegna.

Riu Mannu di Villaspeciosa, fiume della Sardegna meridionale che attraversa il comune di Villaspeciosa.
Riu Mannu di Scano di Montiferro, fiume della Sardegna occidentale che attraversa la regione del Montiferru.
Riu Mannu di Porto Torres, fiume della Sardegna settentrionale che sfocia nel golfo dell'Asinara presso Porto Torres.
Riu Mannu di Berchidda, immissario del lago di Coghinas. Essendo il suo corso più lungo del ramo del fiume Coghinas che è anch'esso immissario del lago, può essere considerato insieme a tale fiume un unico corso d'acqua: il Riu Mannu – Coghinas. 
Riu Mannu, fiume della Sardegna meridionale che attraversa la Marmilla confluendo nel rio Mogoro.
Riu Mannu, fiume della Sardegna meridionale che si origina in Trexenta e confluisce nel Flumini Mannu.
Riu Mannu, fiume della Sardegna occidentale che si origina a ovest di Montevecchio.
Riu Mannu, fiume della Sardegna meridionale che attraversa il comune di Barisardo.
Riu Mannu di Ozieri, fiume della Sardegna settentrionale che sfocia nel lago di Coghinas.
Riu Mannu, fiume della Sardegna meridionale che sfocia nel lago di Monte Prano.
Riu Mannu di Santadi, fiume della Sardegna meridionale che attraversa il comune di Santadi e confluisce nel Riu Mannu presso Villaperuccio.